Вивенций (умер ) — святой епископ Блера. Дни памяти — 13 января, 11 декабря (в Блера).

Святой Вивенций (ит.:Vivenzio di Blera), отшельник, епископ Блера с 457 по 484 год, почитается святым покровителем города. Его мощи почивают в крипте городского .

Ссылки 
 San Vivenzio 

Святые по алфавиту
Святые Лацио
Христианские отшельники
Христианские святые V века
Епископы V века